Weizmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Chaim Weizmann (1874–1952), erster Staatspräsident Israels
 Ezer Weizmann (1924–2005), siebter Staatspräsident Israels
 Michael Weizmann (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Vera Weizmann (1881–1966), israelische Ärztin und zionistische Aktivistin

Siehe auch:
 Weitzman
 Weitzmann
 Weizman
 Weizmann-Institut für Wissenschaften in Rechovot, Israel